Му́шников — русская фамилия; имеет женскую форму Мушникова. Известные носители:
 Мушников, Александр Александрович (1849—1909) — российский военный юрист, учёный-правовед, педагог и научный писатель, профессор Военно-юридической академии.
 Мушников, Владимир Александрович (1923—2014) — Герой Советского Союза.
 Мушников, Георгий Иустинович (1923—1984) — Герой Советского Союза.
 Мушников, Леонид Леонидович (род. 1992) — российский футболист.
 Мушников, Николай Варфоломеевич (род. 1959) — российский физик, академик РАН (2016).
 Мушников, Сергей Михайлович (более известен под фамилией Мушник; 1921—1994) — украинский советский поэт, прозаик, публицист, литературный критик.

См. также 
 Мушник